AKR peut désigner :
  ;
 Vehicle Cargo Ship, selon la liste des codes des immatriculations des navires de l'US Navy ;
 Auroral kilometric radiation (en français, rayonnement kilométrique auroral), un phénomène atmosphérique ;
 araki, selon les codes de langue de la norme ISO 639-3.